La palabra esquizofrenia puede referirse a:

Esquizofrenia: grupo de trastornos mentales crónicos.
Esquizofrenia paranoide: tipo de esquizofrenia.
Esquizofrenia incipiente: tipo de esquizofrenia.
Esquizofrenia: novela de Jodette Green.